Em matemática, seja  um conjunto parcialmente ordenado e . Temos que  é uma cota superior de  se  para todo .

Referências 
 

Teoria dos conjuntos